Geneste ist der Familienname folgender Personen:

 André Geneste (1930–2015), französischer Radrennfahrer
 Bruno Geneste (* 1960), französischer Dichter
 Noël Geneste (* 1947), französischer Radrennfahrer
 Robert Geneste (1921–1997), französischer Rugby-Union-Spieler